Франко Росси:
 Росси, Франко (1919—2000) — итальянский кинорежиссёр.
 Росси, Франко (1921—2006) — итальянский виолончелист.
 Росси, Франко (род. 1953) — итальянский музыковед.